Alvington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Alvington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 West Alvington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon